Baba v Praze je 

lokalita v katastrálním území Dejvice (městská část Praha 6), kde tento název nesou: 
 Na Babě, kopec nad Podbabou (259 m n. m.) 
 Přírodní památka Baba (Praha) – chráněné území (viz také Seznam chráněných území Prahy)
 Baba (zřícenina)
 Osada Baba – soubor 33 funkcionalistických vil z let 1932 – 1936 v katastrálním území Dejvice, který se pozdější dostavbou stal součástí vilové čtvrti Baba 
 vilové sídliště Baba – vilové sídliště v blízkosti Osady Baba v 70. letech 20. století
 Na Babě, jedna z ulic ve vilové čtvrti Baba
 odvozeným jménem je Podbaba
lokalita v katastrálním území Modřany, městská část Praha 12, obvod Praha 4: 
 Baba (Modřany), původně pojmenování kopce mezi Cholupickým a Libušským potokem, na stejném hřebeni jako Cholupický vrch
 Baba I, vilová čtvrť na jihozápadě oblasti, též název autobusové zastávky v horní části Dolnocholupické ulice 
 Baba II, vilová čtvrť na severozápadě nebo uprostřed oblasti, též název autobusové zastávky ve střední části Dolnocholupické ulice 
 Baba III, vilová čtvrť na východě oblasti, původně též název dnešní autobusové konečné Násirovo náměstí  
 Babská, ulice původně spojující Babu II a Babu III, dnes přerušená, název Babská má od roku 1971